Сент-Альбан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Сент-Альбан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Сент-Альбан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор